Lamont pode ser

Pessoas
Lamont Bentley

Localidades
Lamont (Califórnia)
Lamont (Oklahoma)
Lamont (Iowa)
Lamont (Washington)
Lamont Cranston Band 

Desambiguação